San Cristobalito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Cristobalito, Larráinzar, 
 San Cristobalito, Guerrero, Cochoapa el Grande, 
 San Cristobalito, Tzimol, 

Robotskapade Mexikoförgreningar